Geografia
 Celebration – jednostka osadnicza w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Osceola

Muzyka
 Celebration – singel zespołu Kool and the Gang z 1980 roku
 Celebration – singel Kylie Minogue z roku 1992, cover utworu Kool and the Gang
 Celebration – kompilacja największych przebojów amerykańskiej piosenkarki Madonny wydana w 2009 roku
 Celebration – singel Madonny z 2009 roku promujący album o tym samym tytule 
 Celebration: The Video Collection – DVD Madonny z 2009 roku
 Celebration – album zespołu Simple Minds z 1982 roku